U 24 oder U-24 bzw. U24 steht für:

 SM U 24, ein U-Boot der deutschen kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 24 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 24 (Bundeswehr), ein U-Boot der deutschen Bundeswehr.
 U 24, die Linie des Regiotakt Ústecký kraj Rumburk - Dolní Poustevna – Sebnitz – Bad Schandau – Děčín
 U 24, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.
 Ukraine 24, ukrainischer Fernsehsender der Media Group Ukraine

U24